Hasenbergturm steht für:
 Hasenbergturm (Stuttgart), Baden-Württemberg, Deutschland
 Hasenbergturm (Widen), Kanton Aargau, Schweiz